Седула:

 Седула () — внутреннее удостоверение личности в странах Латинской Америки;
 Седула металлосфера — геотермальный организм. Таксономический идентификатор — 43687, strain ATCC 51363/DSM 5348;
 Седула () — женская фолк-группа из Литвы;

См. также 

 Sedula Cura — апостолическое письмо папы Павла VI от 27 июня 1971 относительно Папской Библейской комиссии.